David Shand ist der Name folgender Personen:

* David Shand (Bischof) (David Hubert Warner Shand; 1921–2011), australischer anglikanischer Geistlicher
 David Shand (Politiker) (David Arthur Shand; * 1944), neuseeländischer Politiker
 David Shand (Eishockeyspieler) (David Alistair Shand; * 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer